L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bombay se déroule du 20 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Aryna Sabalenka remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Dalila Jakupović, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Victoria Rodríguez et Bibiane Schoofs.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Chinoise Zhu Lin, de l'Italienne Jasmine Paolini, de la Russe Vera Zvonareva, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de la Tchèque Petra Krejsová et de la Turque İpek Soylu. Elles sont respectivement remplacées par Olga Ianchuk, Junri Namigata, Peangtarn Plipuech, Veronika Kudermetova, Amandine Hesse et Laura Robson.

Lauréates 
Aryna Sabalenka remporte le premier titre de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Dalila Jakupović.

En double, Victoria Rodríguez et Bibiane Schoofs remportent le titre en battant en finale Dalila Jakupović et Irina Khromacheva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bombay
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Bombay
Sport en Inde en 2017
Tennis en novembre 2017